

Geografia
Ungheria
 Márkó – comune della provincia di Veszprém

Onomastica
 Marko – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Marco

Personaggi fittizi
 Cain Marko – nome anagrafico di Fenomeno, personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Flint Marko – nome anagrafico dell'Uomo Sabbia, personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone

Marko
 Helmut Marko – pilota automobilistico austriaco
 Jozef Marko – allenatore di calcio e calciatore cecoslovacco
 Petro Marko – giornalista e scrittore albanese

Markó 
 Béla Markó – politico, scrittore e traduttore rumeno di etnia ungherese
 Károly Markó il Giovane – pittore ungherese
 Károly Markó il Vecchio – pittore ungherese

Cognomi composti
 Ida Marko-Varga – nuotatrice svedese

Pagine correlate
Marco
Mark

Altri progetti